Як правило, літнім палацом називають літню резиденцію голови монархічної держави. Відомі літні палаци світу:

 Літній імператорський палац - літня резиденція імператорів династії Цін на околиці Пекіна.
 Старий Літній палац - садово-палацовий комплекс, розташований в 8 км на північний захід від Забороненого міста, на схід від Літнього імператорського палацу (зруйнований в 1860 р.)
 Літній палац Петра I в Санкт-Петербурзі
 Літній палац Єлизавети Петрівни в Санкт-Петербурзі (зруйнований)

Літо